Небеса подождут:
 «Небеса подождут» — французский драматический фильм 2016 года.
 «Небеса подождут» — российский телесериал 2020 года.

См. также 
 Небеса могут подождать